Bodea bezeichnet:

 den Asteroid (998) Bodea

Bodea ist der Familienname folgender Personen:
Cornel Bodea (1903–1985), rumänischer Chemiker
 Cornelia Bodea (1916–2010), rumänische Historikerin
 Cosmin Bodea (* 1973), rumänischer Fußballspieler und -trainer
 Marius Bodea (* 1975), rumänischer Wirtschaftswissenschaftler und Politiker